Chattahoochee peut désigner :

Toponyme 
Chattahoochee est notamment le nom de plusieurs toponymes américains :
 Comté de Chattahoochee, un comté de l'état de Géorgie,
 Chattahoochee Hills, une localité de l'état de ce dernier,
 Chattahoochee River National Recreation Area, une zone récréative.
 Chattahoochee, un cours d'eau partagé entre la Géorgie et Atlanta,
 Chattahoochee, une localité américaine située en Floride.

Herpétologie 
 Plethodon chattahoochee, une espèce d'urodèles.

Cinéma 
 Chattahoochee, un film américain sorti en 1990.

Homonymie de toponyme